Санжаревський Микола Євгенович ( 5 листопада 1982) — український артист балету, соліст Львівського оперного театру, артдиректор та викладач у Школі академічного та сучасного балету.

Біографія 
З 1987 року займався у хореографічному гуртку в Будинку вчителя Львова. У 1991—1999 роках навчався в Львівській державній хореографічній школі (педагоги І.Красногорова, П.Малхасянц, Л.Орловська).

У 2001 закінчив хореографічне відділення Львівського училища культури. У 2005 закінчив Київський університет культури і мистецтв. У 1997 у віці 14 років запрошений у трупу Львівського національного академічного таетру опери та балету ім. С.Крушельницької.

У 2005—2016 роках викладач Львівської державної хореографічної школи. З 2016 директор і викладач в Школі академічного і сучасного балету.

Скандал 

У 2018 році у низці ЗМІ з'явилась інформація про підтримку терористичної організації ДНР. Зокрема, на сайті «Миротворець» наводяться скриншоти зі сторінки Санжаревського у соціальних мережах, де він підтримує терористів. За даними «Миротворця» Санжаревський також збирав кошти на медикаменти для медичного батальйону ДНР. Так, у групах «Гуманітарна допомога ДНР і Новоросії» та «Лівий сектор України» подаються ідентичні ідентифікаційні дані інтернет гаманців для фінансування терористичних формувань «ЛДНР» з електронним ідентифікатором, який зареєстрований на Миколу Санжаревського

Згодом сам артист підтвердив, що 2014 році був модератором антимайданівських груп у соцмережах і переказував кошти на окуповані території. Однак, за його словами, згодом припинив таку діяльність.

Через скандал, 28 лютого 2018 року Санжаревський звільнився з Львівського оперного театру за власним бажанням.

Примітки 

Українські артисти балету
Проросійські пропагандисти з України
Фігуранти бази «Миротворець»